Didier Béguin peut désigner :

 Didier Béguin (1918-1944), aviateur français ;
 Didier Béguin (1942-), homme politique français.

Notes et références